Trois navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Wellington :
 l', un brick français capturé en 1810 et renommé HMS Wellington ;
 le , un navire de ligne de troisième rang de classe Vengeur portant 74 canons lancé en 1816 ;
 le , un sloop de classe Grimsby lancé en 1934.

Wellington